Группу 8 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Белоруссии, Кипра, Нидерландов, Словакии и Турции. Победитель группы — сборная Словакии вышла напрямую в финальную стадию.

Таблица группы 8 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
6 мячей

  Винсент Янссен

5 мячей

  Адам Зреляк

4 мяча

  Мартин Хриен 

3 мяча

  Павел Савицкий

  Ярослав Мигалик

  Альберт Руснак

2 мяча

  Ришедли Базур
  Стивен Бергвейн

  Матуш Беро

  Павел Шафранко

1 мяч

  Владислав Климович
  Глеб Рассадкин
  Евгений Яблонский
  Ярослав Яроцкий
  Минас Антониу
  Фанос Кателарис
  Андреас Макрис

  Николас Иоанну
  Жан-Поль Боэтьюс
  Донни Ван де Бек
  Деррик Люккассен
  Ханс Хатебур
  Анвар Эль-Гази
  Станислав Лоботка

  Милан Шкриниар
  Каан Айхан
  Билал Басасикоглю
  Кенан Караман
  Огулджан Чаглаян
  Дженк Шахин

Автоголы

  Стефанос Мухтарис (в матче с Турцией)

  Матуш Грушка (в матче с Турцией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017